Monighetti ist der Familienname folgender Personen:

 Costantino Monighetti (1818–1895), Schweizer Rechtsanwalt, Richter, Politiker der Freisinnig-Demokratische Partei, Gemeindepräsident, Tessiner Grossrat und Ständerat 
 Ippolito Monighetti (1819–1878), russischer Architekt und Aquarellist
 Ivan Monighetti (* 1948), russischer Cellist und Dirigent

Siehe auch:

 Moneghetti (Begriffsklärung)